Jméno Christopher Williams nosí více významných osobností:

Umění
 Christopher Williams (fotograf) – narozen 1956; umělec a fotograf
 Christopher Williams (velšský malíř) – 1873–1934
 Christopher Williams (zpěvák) – narozen 1967; americký R&B hudebník
 Christopher Williams (bubeník) – narozen 1985; americký bubeník
 Christopher Hodder-Williams – 1926–1995; anglický spisovatel

Sport
 Christopher Williams (hráč kriketu) – narozen 1954; australský hráč kriketu
 Christopher Williams (cyklista) – narozen 1981; australský cyklista
 Christopher Williams (fotbalista) – narozen narozen 1984; americký fotbalista
 Christopher Williams (sprinter) – narozen 1972; jamajský atlet

Ostatní
 Christopher Williams (akademik) – narozen 1952; anglický akademik
 Christopher Harris Williams – 1798–1857; americký kongresman z Tennessee
 Christopher Sapara Williams – 1855–1915; první nigerijský právník